Серпа:

 Серпа — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Бежа.
 Серпа Картолини, Нестор (1953—1997) — перуанский революционер.
 Серпа Пинту (1846—1900) — португальский военный и путешественник.